Михаил Николаевич Пуртов (15 ноября 1923 — 11 января 1985) — передовик советского сельского хозяйства, звеньевой колхоза «Путь к коммунизму» Сретенского района Читинской области, Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Родился в 1923 году в селе Нижняя Алия, Сретенского района Забайкальского края, в русской крестьянской семье.

Окончив курсы тракториста, в 1938 году трудоустроился в местный колхоз «Путь к коммунизму» трактористом.

Был мобилизован в Красную Армию. Участник Великой Отечественной войны. Участник обороны Сталинграда. В августе 1942 года принимал участие в операции на Волге в составе 321-й стрелковой дивизии. Получил тяжёлое ранение. После излечения был комиссован. В 1944 году вернулся к работе в колхозе. Стал работать звеньевым полеводом.

В конце 1940-х годов проявил жест доброй воли и освободил свой дом под размещение медицинского учреждения. По итогам работы в 5-й пятилетки был представлен к первому Ордену Ленина.

Наибольшего производственного успеха добился в качестве звеньевого полевода в восьмой пятилетки.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за достижение высоких показателей в производстве продукции сельского хозяйства и высокие урожаи Михаилу Николаевичу Пуртову было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

Трудился в колхозе до выхода на заслуженный отдых. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 8-го созыва.

Проживал в родном селе. Умер 11 января 1985 года.

Награды 
За трудовые и боевые успехи был удостоен:
 золотая звезда «Серп и Молот» (08.04.1971)
 два ордена Ленина (14.12.1957, 08.04.1971) 
 Орден Октябрьской Революции (11.12.1973)
 Орден Трудового Красного Знамени (23.06.1966)
 Медаль «За отвагу» (СССР) (20.04.1943)
 Медаль «За оборону Сталинграда» (22.12.1942)
 другие медали.

Примечания

Ссылки 
 
 
Полеводы
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва